Mercury kan syfta på:

 Mercury Marine – en internationell tillverkare av inombordsmotorer och utombordsmotorer
 Freddie Mercury – en brittisk artist som var mest känd som sångare i rockbandet Queen
 Mercury (bilmärke) – ett amerikanskt bilmärke inom Ford-koncernen
 Mercury Records –  ett amerikanskt skivbolag grundat 1945
 Mercuryprogrammet – ett program som styrdes av en amerikanska rymdflygstyrelsen NASA
 Mercury (rymdfarkost) – en amerikansk rymdfarkost
 Mercury (Bloc Party-låt) – en låt med Bloc Party från 2008
 Mercury, Nevada – stängd stad i Nye County, Nevada
 Mercury, Savoie –  en kommun i departementet Savoie i regionen Rhône-Alpes i sydöstra Frankrike